Mondragon peut faire référence à :

 Mondragón Corporación Cooperativa est une coopérative ouvrière espagnole de très grande taille investit dans différents secteurs d'activités.

Lieux 

 Mondragon est une commune française, située dans le département du Vaucluse.
 Montdragon est une commune française, située dans le département du Tarn.

 Mondragón est une municipalité espagnole de la communauté autonome basque.

 Mondragon (Philippines)

Personnalités 

 Faryd Mondragón est un footballeur colombien

Voir aussi 
 Mont-Dragon, roman français de Robert Margerit, publié en 1944
 Mont-Dragon, film franco-belge réalisé par Jean Valère, sorti en 1970, adaptation du roman éponyme de Robert Margerit